Borovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Banovići
 Borovac – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Borovac – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Medveđa
 Borovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Borovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Sokolac
 Borovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Borovac – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w mieście Zaječar
 Borovac – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Novska
 Borovac –  wyspa znajdująca się 2,5 km na południowy zachód od miasta Hvar
 Borovac- wyspa znajdująca się 8,7 km na zachód od miasta Hvar, niecałe 100 m od wybrzeży wyspy Sveti Klement